Кари́бы:
 Название Карибских островов.
 Разговорное название стран Карибского бассейна.
 Употребительное название коренных народов, живущих в странах карибского бассейна.
 Название региона Карибского бассейна.

См. также 
 Карибское море
 Карибские языки
 Кариба (значения) 
 Карибу (значения) 
 Карибка (фильм) — канадский приключенческий фильм 1987-го года. В 1990-е годы был показан в России под названием «Кариба».